Pasionaria: persona que se deja llevar por los impulsos y las emociones ocasionadas por diferentes circunstancias.

Pasionaria puede referirse a:

Dolores Ibárruri, llamada la Pasionaria (1895-1989), fue una histórica dirigente del Partido Comunista de España.
Pasionaria es uno de los nombres comunes de las distintas especies de Passiflora:
 Passiflora edulis, la que da el fruto conocido como maracuyá o fruta de la pasión.
 Passiflora incarnata o Pasionaria lila, nombre común de una especie de Pasiflora, de interés fitoquímico 
 Passiflora caerulea (pasionaria, flor de la pasión o pasionaria azul), de interés fitoquímico.
 Passiflora pinnatistipula, nativa de chile y Perú.

 El nombre común de la planta ''Digitalis purpurea.
 El nombre común de la planta Passiflora caerulea
Pasionaria (película), una película mexicana de 1952.
Pasionaria (telenovela), una telenovela venezolana de 1991.
Alejandro Rojas Wainer, exdiputado comunista chileno apodado la Pasionaria'''.
 Película de cine mudo dirigida en 1915 por el director catalán Joan María Codina.